IRB (Interactive Ruby Shell) — интерактивная оболочка для разработки программного кода на языке Ruby.
 IRB (Irish Republican Brotherhood) — ирландская секретная организация, существовавшая в период с 1858 по 1924 годы.
 IRB (International Rugby Board) — бывшее название Международного совета регби.
 IRB (Improved Ribbon Bridge) — мобильный комплект понтонно-мостового обеспечения сухопутных войск США, разработанный компанией General Dynamics.
 IRB (Immigration and Refugee Board of Canada) — подразделение иммиграционной службы Канады.
 IRB (Integrated Routing and Bridging) — технология в Ethernet-сетях, позволяющая маршрутизировать трафик между разными VLAN.

См. также 
 IRB-подход